Jméno či příjmení Moravec nese více různých objektů a osob:

příjmení osob, základní mužský tvar
 Alois Moravec (1899–1987) – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
 David Moravec (* 1973) – český hokejista
 Emanuel Moravec (1893–1945) – český legionář, novinář, protektorátní politik
 František Moravec – více osobností
 František Moravec (generál) (1895–1966) – legionář, šéf čs. rozvědky a exulant
 František Adolf Moravec (1734–1814) – historik a profesor kroměřížského piaristického gymnázia
 Fritz Moravec (1922–1997) – rakouský horolezec a spisovatel českého původu
 Gustav Moravec (1913–1993) – český fotbalista, záložník
 Hans Moravec (* 1948) – rakousko-kanadský vědec v oboru kybernetiky
 Ignác Moravec (1824–1890) – český politik, poslanec Českého zemského sněmu a starosta Jindřichova Hradce
 Ivan Moravec (1930–2015) – český pianista
 Ivo Moravec (* 1964) – český politik
 Jan Moravec (rozcestník) – více osobností
 Jaroslav Moravec (1900–1974) – český knihkupec, redaktor, spisovatel, překladatel
 Jaroslav Moravec (malíř) (* 1930) – český malíř a grafik
 Jiří Moravec (* 1980) – český lední hokejista
 Josef Moravec – více osobností
 Ladislav Moravec – český manažer, generální ředitel Pražské teplárenské, a. s.
 Milan Moravec (1923–2002) – slovenský fotbalový trenér
 Miloš Moravec (* 1974) – český fotbalista
 Miroslav Moravec (rozcestník) – více osobností
 Ondřej Moravec (* 1984) – český reprezentant v biatlonu
 Oskar Moravec (Morawetz; 1917–2007) – česko-kanadský hudební skladatel
 Pavel Moravec (1891–1971) – český architekt 
 Petr Moravec (* 1974) – českobudějovický krajinářský amatérský fotograf
 Roman Moravec (1950–2009) – slovenský atlet (skokan do výšky)
 Stanislav Moravec (* 1964) – slovenský fotbalista, záložník
 Václav Moravec (* 1974) – český novinář a televizní moderátor
 Vlastimil Moravec (1949–1986) – český cyklista
 Vojtěch Moravec (* 1987) – český režisér
 Zdeněk Moravec – více nositelů

příjmení osob, ženský tvar s přechýlením
 Hana Moravcová (* 1970) – česká politička, starostka Horních Počernic
 Jana Moravcová (* 1947) – česká spisovatelka
 Jana Moravcová (* 1955) – spisovatelka, viz Jenny Nowak
 Jitka Moravcová (1950–2018) – první profesorka organické chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze
 Klára Moravcová (* 1983) – česká lyžařka
 Marie Moravcová (1898–1942) – česká odbojářka
 Martina Moravcová (* 1976) – slovenská plavkyně
 Nikol Moravcová (* 1987) – česká moderátorka a herečka
 Stanislava Moravcová (* 1954) – česká politička, předsedkyně strany Věci veřejné

jméno obce
 Moravec (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
 Moravec (zámek) – zámek ve stejnojmenné obci

jméno ulice
 Moravcova ulice – ulice v Kroměříži, pojmenovaná po historikovi a profesoru kroměřížského piaristického gymnázia Františku Adolfu Moravcovi
 
jméno příslušníka národa
 Moravan, Moravák, viz též moravština
 Čech v Kladsku, Hlubčicku a Ratibořsku (na části Ratibořska Hlučínsko zvaný též Prajz), viz též Moravské enklávy ve Slezsku a Moravci

Podobné názvy 
 Moraveč
 Moravčík
 Moravák
 Moravan

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení